Ostjačko-Vogulski autonomni okrug (ruski: Остя́ко-Вогу́льский автоно́мный о́круг) bila je upravna jedinica u SSSR-u.

Povijest 

Okrug je bio uspostavljen 4. prosinca 1939. godine.

Godine 1942. za vrijeme drugog svjetskog rata je preimenovan i otad nosi današnje ime, Hantijsko-Mansijski autonomni okrug.

Administrativna podjela SSSR-a
Hantijsko-Mansijski autonomni okrug